Trachygonidae är en familj av mångfotingar. Trachygonidae ingår i ordningen vinterdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trachygonidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Trachygonidae